Амазония — самая большая низменность на Земле, в т.ч. есть производные от неё термины. 

Также Амазония — страна, которую средневековые картографы помещали на Средней Волге.

География 
 Дождевые леса Амазонии
 «Амазония» — национальный парк в Бразилии.
 Амазония — древний протоконтинент суперконтинента Колумбия.
  — равнина на Марсе.

Спорт 
 «Амазония» — футбольный стадион в г. Манаус (Бразилия).

Культура 
 «Амазония» — канадско-немецкий телесериал.
 «Амазония» — французский фильм 2000 года.
 «Амазония» — приключенческий роман-триллер американского писателя Джеймса Роллинса (James Rollins).

Примечания

Литература